Huit navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Defender :
 le , un brick de 12 canons lancé en 1797 ;
 le , un brick de 14 canons lancé en 1804 et échoué en 1809 ;
 le , un lougre de 8 canons, anciennement le navire corsaire français ''Beau Marseille' capturé en 1809 ;
 le , un torpilleur colonial lancé en 1883 ;
 le , un destroyer de  lancé en 1911 ;
 le , un destroyer de classe D lancé en 1932 et coulé en 1941 ;
 le , un destroyer de  lancé en 1950 et démoli en 1972 ;
 le , un destroyer de Type 45 lancé en 2009.

Voir aussi 
 

Defender